Loi Chatel peut désigner deux lois françaises :
 la loi de 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ;
 la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.